Dominique Dupuy ist der Name folgender Personen:

* Dominique Dupuy (Biologe) (1812–1885), französischer Biologe
 Dominique Dupuy (Tänzer) (* 1930), französischer Tänzer und Choreograf 
 Dominique Dupuy (Rennfahrer) (* 1957), französischer Automobilrennfahrer
 Dominique Martin Dupuy (auch Dominique-Martin Dupuy; 1767–1798), französischer General